

Cinema 
The Score  – film del 2001 di Frank Oz

Letteratura 
 La notte brava di Parker (The Score) – romanzo di Richard Stark del 1964

Musica 
The Score  – album dei The Fugees
The Score - An Epic Journey  – album degli Epica

Correlati 
 Score